Gerd Wolter ist der Name folgender Personen:

* Gerd Wolter (Ruderer) (* 1939), deutscher Ruderer
 Gerd Wolter (Politiker) (1942–2019), deutscher Politiker, Schauspieler und Autor